Jakub Nakládal (né le  à Hradec Králové en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Hradec Králové, il passe professionnel en 2007 avec le HC Pardubice. L'équipe remporte l'Extraliga 2010. Un an plus tard, il part à l'étranger en rejoignant le  Salavat Ioulaïev Oufa dans la KHL. Le , il est échangé au HK Spartak Moscou en retour d'Ivan Baranka. 

Le , il signe un contrat d'un an avec les Flames de Calgary. Il est assigné au Heat de Stockton dans la Ligue américaine de hockey. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames le  face aux Maple Leafs de Toronto.

Le , il signe un contrat d'un an avec les Hurricanes de la Caroline. Il ne joue que 3 parties avec les Hurricanes avant d'être placé au ballotage puis assigné aux Checkers de Charlotte dans la LAH. Il refuse de se rapporter aux Checkers, ce qui amène les Hurricanes à mettre fin à son contrat le . Le , il s'entend avec le Lokomotiv Iaroslavl dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Extraliga 
2009-2010 : nommé meilleur défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| HC Pardubice || Extraliga Tch. || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || HC Berounští Medvědi || 1.liga || 12|| 0|| 5|| 5|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HC Pardubice|| Extraliga|| 14|| 1|| 2|| 3|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HC Vrchlabí || 1.liga || 11|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC Pardubice|| Extraliga|| 44|| 2|| 7|| 9|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || HC Chrudim || 1.liga || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| HC Pardubice|| Extraliga|| 45|| 6|| 9|| 15|| 58|| 13|| 1|| 3|| 4|| 26
|-
| 2010-2011|| HC Pardubice|| Extraliga|| 45|| 5|| 6|| 11|| 32|| 9|| 1|| 2|| 3|| 18
|-
| 2011-2012|| HC Pardubice|| Extraliga|| 12|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 32|| 1|| 7|| 8|| 30|| 6|| 1|| 0|| 1|| 20
|-
|2012-2013 || HK Spartak Moscou || KHL || 33|| 0|| 3|| 3|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Lev Prague || KHL || 14|| 1|| 4|| 5|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || HC Lev Prague || KHL || 34|| 0|| 3|| 3|| 26|| 21|| 0|| 3|| 3|| 14
|-
| 2014-2015|| TPS Turku || Liiga || 50|| 3|| 12|| 15|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Heat de Stockton || LAH || 35 || 2 || 12 || 14 || 30|| - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Flames de Calgary || LNH || 27 || 2 || 3 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 24 || 3 || 6 || 9 || 21 || 15 || 6 || 5 || 11 || 21
|-
| 2017-2018 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 54|| 9|| 17|| 26|| 48|| 9|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
| 2018-2019 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 53|| 9|| 14|| 23|| 35|| 8|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2019-2020 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 48|| 7|| 12|| 19|| 33|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2020-2021|| HC Pardubice || Extraliga Tch. || 51|| 4|| 9|| 23|| 52|| 8|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2021-2022|| HC Pardubice || Extraliga Tch. ||  || 

| 30 || 2 || 3 || 5|| 6 || - || - || - || -|| -

Au niveau international 

|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 4|| 4|| 6|| -1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 1|| 1|| 10|| +2||align="left"|  place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 5|| 5|| 4|| -3|| align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left|Coupe du monde || 3 || 0|| 0 || 0 || 4 || +1 || align=left| place

Références 

Naissance en décembre 1987
Naissance à Hradec Králové
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HC Lev Prague
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HC Berounští Medvědi
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat de Stockton
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018